Europamästerskapet i landhockey för herrar 2007 var den elfte upplagan av Europamästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Manchester, England i Storbritannien och vanns av Nederländerna.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Grupp C (nedflyttning)
Resultaten från gruppspelet är skrivit i kursiv stil.

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning
Matcher som avgjorts under förlängning räknas som vinst eller förlust. Matcher som avgjorts under straffläggning räknas som oavgjort.

Irland och Tjeckien flyttades ner och ersattes av Österrike och Polen till EM 2009.

Källor
Todor66.com. Arkiverad 6 december 2017.

2007
2007 i Storbritannien
Landhockey i Storbritannien
Internationella sportevenemang i Manchester
Sportåret 2007
Manchester under 2000-talet